Portalen har flera betydelser:
Portalen (byggnad), en byggnad i Skövde
Portalens gymnasium, ett aktiebolag som driver friskolor 
 Portalen (bergspass), ett bergspass i Antarktis

Se även
 Portal (olika betydelser)